Rogers kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rogers (Arkansas)
Rogers (Minnesota)
Rogers (Nebraska)
Rogers (North Dakota)
Rogers (Ohio)
Rogers (Texas)

Personen met de achternaam Rogers:
 Bernard Rogers, Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Bobby Rogers, Amerikaans soulzanger en liedjesschrijver
 Carl Rogers, Amerikaans psycholoog
 Ginger Rogers, Amerikaans actrice en danseres
 Kenny Rogers, Amerikaans countryzanger, schrijver en acteur
 Martha Rogers, Amerikaans verpleegkundige
 Michael Rogers, Australisch wielrenner
 Peter Rogers, Brits filmproducent
 Peter Rogers, Australisch wielrenner
 Richard Rogers, Brits architect
 Robbie Rogers, Amerikaans voetballer
 William P. Rogers, Amerikaans politicus

Overige:
 Rogers (band), Duitse punkrockband